

Переліски — село, Вінницька область, Жмеринський район (до 17 липня 2020 — Барський район) 
 Переліски — село, Львівська область, Золочівський район (до 17 липня 2020 — Бродівський район)
 Переліски — село, Полтавська область, Полтавський район (до 17 липня 2020 — Зіньківський район)
 Переліски — село, Сумська область, Сумський район (до 17 липня 2020 — Лебединський район)

Переліски — село, Костанайська область, Денисовський район